«7,62» — третий студийный альбом группы Пилигрим, вышедший весной 2010 года.

Об альбоме
Своё название альбом получил в честь советского патрона калибра 7,62×25 мм. Альбом примечателен тем, что в впервые в буклете альбома представлены имена авторов текста. Лидер группы Андрей Ковалёв в альбоме «7,62» указан как «автор» всего одной композиции («Крест и меч»), и ещё в нескольких песнях числится «соавтором».

Презентация альбома прошла в клубе 1Rock 29 апреля 2010 года.

Коммерческий успех 
По сообщению на официальном сайте группы альбом стал лидером продаж салонов Евросеть.

Список композиций 
 Интро
 Бойня
 В одном строю
 Моя стихия
 Поверь мне
 На север
 МДКН
 Мёртвая хватка
 Крест и меч
 Пляска смертных
 Стереть
 Глоток огня
 Я держусь
 Боги неба (cover) гр. Дороги осени

Клипы 
 Мёртвая Хватка (2009)
 В одном строю (2010)

Участники записи 
 Андрей Ковалёв (Аркадич) — вокал
 Алексей Страйк — гитара, аранжировки, бэк-вокал
 Павел Ветров — гитара
 Александр Карпухин — барабаны
 Игорь «Бах» Моравский — бас-гитара, бэк-вокал
 Юрий Плеханов — клавишные инструменты
 Олег Изотов — гитара

Приглашённые музыканты
 Артур Беркут (Ария) — вокал в «Крест и меч»

Примечания 

Альбомы группы «Пилигрим»